Durbin ist der Familienname folgender Personen:

 Deanna Durbin (1921–2013), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Dick Durbin (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Fahmi Durbin (* 1993), omanischer Fußballspieler
 Frederic S. Durbin (* 1966), US-amerikanischer Schriftsteller
 James Durbin (1923–2012), britischer Statistiker
 John Durbin, US-amerikanischer Schauspieler
 Marion Lee Durbin (1887–1972, verh. Marion Durbin Ellis), US-amerikanische Zoologin
 Winfield T. Durbin (1847–1928), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Indiana 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Durbin (Florida)
 Durbin (Indiana)
 Durbin (Kentucky)
 Durbin (Missouri)
 Durbin (North Dakota), im Cass County
 Durbin (Ohio)
 Durbin (Pennsylvania)
 Durbin (West Virginia)
 Durbin Township (North Dakota)

Himmelskörper:
 (4389) Durbin, ein nach Deanna Durbin benannter Asteroid

Sonstiges:
 Durbin-Watson-Test, statistischer Test, mit dem man prüfen kann, ob Autokorrelationen 1. Ordnung vorliegen

im NRHP gelistete Objekte:
 Durbin Archeological Site, in Moline, Kansas, ID-Nr. 75000711
 Durbin Hotel, in Rushville, Indiana, ID-Nr. 82000072

Siehe auch:
 Durban (Begriffsklärung)